Klokočov ist der Name mehrerer Orte:

 einer Gemeinde im Okres Čadca, Žilinský kraj, Slowakei – siehe Klokočov (Čadca)
 einer Gemeinde im Okres Michalovce, Košický kraj, Slowakei – siehe Klokočov (Michalovce)
einer Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien – siehe Klokočov u Chotěboře
 Klokočov (Vítkov), Ortsteil von Vítkov, Okres Opava, Tschechien
 Klokočov, Ortsteil von Vlksice, Okres Písek, Tschechien
 Klokočov, Grundsiedlungseinheit von Příbor, Okres Nový Jičín, Tschechien
 Klokočov, Ansiedlung von Vojkov, Okres Benešov, Tschechien